Gabriel kan syfta på:

 Gabriel (namn) – ett mansnamn av hebreiskt ursprung
 Gabriel Keramik – en keramikfabrik i Småland
 Ärkeängeln Gabriel – en ärkeängel
 Gabriel, Antarktis  – en halvö
 Gabriel (nomineringsgrupp) – en nomineringsgrupp i kyrkovalet i Sverige